A Equipe Islandesa de Copa Davis representa Islândia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Icelandic Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Islandesa)

Islandia